Seznam divizij z zaporedno številko 86.

Seznam 
 Pehotne
 86. pehotna divizija (ZDA)
 86. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi